Мета суданс (, потеющая мета) — монументальный античный фонтан в Риме, находившийся между Колизеем и аркой Константина. Представлял собой коническое сооружение (наподобие поворотного столба на ипподроме, ), по которому стекала вода.

Построен во второй половине I в. н. э., возможно, при Домициане. Предполагается, что он отмечал границу нескольких округов Рима. 

Внешний вид фонтана восстановлен по изображению на монетах, которое показывает, как выглядели ниши в основании и цветочные элементы наверху. Предание гласит, что сюда приходили купаться гладиаторы. Конус фонтана был покрыт каменными полированными плитами, что позволяло создавать узоры из стекающей воды. Эффект усиливался с помощью каменных инкрустированных вставок из картин, узоров и надписей. Большая площадь конуса и самого фонтана, создавала сильное увлажнение, вокруг которого были расположены скамейки для отдыха. 
 
Основание фонтана (5 м в диаметре и 2 м в высоту) было разрушено в 1933-36 гг. одновременно с основанием статуи Нерона, поскольку они мешали обустройству транспортной развязки у Колизея. Однако сегодня место, где стоял фонтан, находится в пешеходной зоне на площади Колизея.

Копии меты суданс находились и в других частях Римской империи: в курортном городе Байи и в Джемиле на территории современного Алжира.

Источники 
 "Meta Sudans" From Samuel Ball Platner, A Topographical Dictionary of Ancient Rome, rev. Thomas Ashby. Oxford: 1929, p. 340-341.
 Виктор Сонькин. «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу». Из-во Corpus, 2015. ISBN: 978-5-17-091636-8

Фонтаны Рима
Утраченные древнеримские сооружения Рима‎
Древнеримские гидротехнические сооружения в Риме
Здания и сооружения, построенные в I веке